

Astronomia
 5676 Voltaire – asteroide della fascia principale
 Cratere Voltaire – cratere sulla superficie di Deimos

Cinema
 Voltaire – film del 1933 diretto da John G. Adolfi
 Voltaire – film del 1998 prodotto dalla MACT Productions
 Voltaire – cortometraggio di animazione del 2015 diretto da Jan Snoekx

Geografia
Francia
 Ferney-Voltaire – comune del Rodano-Alpi
 Cantone di Ferney-Voltaire – nel Rodano-Alpi
 Voltaire – fermata della metropolitana di Parigi
Stati Uniti d'America
 Voltaire – città della Contea di McHenry (Dakota del Nord)

Onomastica
 Voltaire – variante del nome proprio di persona Voltero

Persone
 Voltaire – scrittore e filosofo francese (vero nome François-Marie Arouet)
 Jacqueline Voltaire – attrice messicana